Вита́лий Васи́льевич Про́шкин (8 мая 1976, Электросталь, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2008 и 2009 годов. Заслуженный мастер спорта России (2009).

Биография 
Начинал играть в г. Электросталь, Московской обл..

В составе московского «Динамо» чемпион России 2000.

В составе казанского «Ак Барса» чемпион России 2006, обладатель Кубка европейских чемпионов 2007.

В составе уфимского «Салавата Юлаева» чемпион России 2008, обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011. Серебряный призёр Чемпионата России 2014.

Игрок сборной России, чемпион мира 2008 и 2009 годов.

Участник матча звёзд КХЛ (2009, 2012).

14 августа 2015 года принял решение завершить карьеру хоккеиста.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 июня 2009 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккейные защитники